

Persone

 Andy Mill – ex sciatore alpino statunitense 
 Frank Mill – ex calciatore tedesco
 Harriet Taylor Mill – filosofa inglese
 John Stuart Mill – filosofo ed economista britannico
 Meek Mill – rapper, cantautore e attivista statunitense
 James Mill – storico, filosofo ed economista scozzese
 John Mill – teologo e grecista inglese

Altro
 Mill – unità di valuta
 Hambleden Mill ("Mulino di Hableden" in italiano) – mulino ad acqua sulle rive del Tamigi
 Isola Mill – isola dell'Antartide
 40 Mill – singolo  del 2014 del rapper statunitense Tyga